Блатец може да се отнася за:

 Блатец, село в Област Кюстендил, България;
 Блатец, село в Област Сливен, България;
 Блатец, село в Община Виница, Република Македония.